Detta är en lista över sjöar i Vallentuna kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vallentuna kommun.

Lista

Vallentuna kommun
 Lista